Волокола́мское шоссе́ — улица в Москве. Ответвляется от Ленинградского проспекта посредством Волоколамского тоннеля, являющегося частью Развязки на Соколе, в районе института «Гидропроект» (станция метро «Сокол»). Проходит на северо-западе Москвы через городские районы Сокол, Щукино, Покровское-Стрешнево и Митино. За границей Москвы переходит в одноимённую автодорогу, ведущую в город Волоколамск.

От проезда Стратонавтов до МКАД с июля 2009 года действует выделенная полоса для общественного транспорта.

Современная трасса шоссе возникла в середине XIX века из дороги к усадьбе Покровское-Стрешнево и новой дороги (до того шоссе шло южнее, от Воскресенской заставы через Ходынское поле). При пересечениях с Московско-Виндавской и Окружной железными дорогами трасса делала изгибы. 

1 декабря 1941 года соединения 40-го моторизованного корпуса вермахта под командованием генерала танковых войск Георга Штумме, предприняли последнюю попытку прорваться к Москве вдоль Волоколамского шоссе.

В 1943 года трасса спрямлена с устройством новых путепроводов. Линия старого шоссе просматривается вдоль трамвайной линии и по двум мостам на ней, продолжаясь до конца 1960-х гг. по нынешнему дублёру Волоколамского шоссе по чётной стороне дороги, вдоль ограды усадьбы Покровское-Стрешнево и далее до Больницы МПС. Современная же часть шоссе, проходящая вдоль трамвайной линии между усадьбой Покровское-Стрешнево и Больницей МПС, до конца 1960-х гг. была Трамвайным проездом бывшего посёлка Покровское-Глебово. Тракт пересекается с Каналом имени Москвы посредством Тушинского тоннеля.

В неофициальном общении часто сокращённо называется «Волоколамка».

Реконструкция 
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы разработан проект реконструкции Волоколамского шоссе на участке от Ленинградского шоссе до МКАД. По итогу проведённых работ, предполагается организация на шоссе десяти полос движения, по 5 в каждом направлении, две из которых будут отданы для движения общественного транспорта. Помимо этого, для увеличения пропускной способности Волоколамского шоссе в полтора раза будет построена эстакада в месте примыкания Тушинской площади (с организацией проезда к стадиону «Открытие Арена»).

22 ноября 2021 года, в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, был открыт новый, по 5 полос в обе стороны, мост через реку Сходню.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 № 1 — «Дом проектных институтов» (1952—1955, архитекторы А. Г. Рочегов, А. Резнеченко).
 № 1, корп. б — жилой дом. Здесь жил футболист, спортивный комментатор Владимир Маслаченко.
 № 3 — Жилой дом (1938).
 № 9 — Высшее художественно-промышленное училище (1952—1955, архитекторы И. Жолтовский, И. Лебедев), ныне — Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова.
 № 11 — Московский государственный университет пищевых производств.
 № 13 — Жилой дом (1957).
 № 15/22 — Жилой дом. Построен в конце 1930-х — начале 1940-х для Наркомпищепрома по проекту архитектора Р. Я. Хигера. В начале 1950-х к дому было пристроено новое крыло (ул. Панфилова, дом 22).
 № 47 — Особняк К. Ф. Зегера (Зегерта) в Покровском-Стрешневе (1914, арх. В. Д. Адамович), ныне филиал инфекционной клинической больницы № 1.
 № 67 — стадион «Спартак» («Открытие Арена»). Открыт летом 2014 года.
 № 75 — Отделение 1 Московского ГТУ Банка России.
 № 103 — Торговый центр «Гвоздь» (2001, архитекторы А. Скокан, А. Яралов, В. Лабутин, И. Воронежский, М. Скороход).

по чётной стороне 
 № 2 — Институт Гидропроект.
 № 4 — Московский авиационный институт.
 № 6 — Жилой дом (1957).
 № 8 — Жилой дом (1955).
 № 10 — Жилой дом (1959). На нём имеется памятная доска, посвящённая Дубосековской улице.
 № 14 — Жилой дом (1959).
 № 26 — ФГУП ГосНИИ Аэронавигации; Федеральная Аэронавигационная Служба; Центральное Межрегиональное управление.
 № 30 — Федеральное медико-биологическое агентство; ФГУП «Научно-исследовательский центр информационных технологий экстремальных проблем».
 № 30, корпус 2 — Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии.
 № 34 корпус 2, 34а строение 1,  — Ансамбль железнодорожной станции «Покровское-Стрешнево», два станционных дома, 1907 г., арх. С. А. Бржозовский, объект культурного наследия регионального значения.
 № 52 — Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе и главный дом усадьбы «Покровское-Стрешнево».
 № 80 — Научный центр неврологии (1956).
 № 88,  — Аэроклуб имени В. П. Чкалова с административным корпусом (1935, инженер-строитель В. М. Светличный). В советское время его занимал Центральный комитет ДОСААФ СССР. Перед зданием установлен обелиск «Первопроходцам стратосферы» (1964, скульптор А. А. Письменный, архитектор А. Н. Душкин), посвящённый погибшим 30 января 1934 года стратонавтам. Клуб посещали партийные деятели И. В. Сталин, А. В. Косарев, М. Н. Тухачевский, лётчики В. П. Чкалов, В. С. Гризодубова, авиаконструктор Н. Н. Поликарпов.
 № 112 — 15-й автобусный парк г. Москва.
 № 128 — Храм Спаса Преображения Господня в Спасском-Тушине (1886, архитектор В. О. Грудзин).
А также: транспортная развязка с улицей Свободы и лесопарк «Покровское-Стрешнево».

Путепроводы через железную дорогу 
При строительстве Московско-Окружной и Московско-Виндавской железной дороги Волоколамское шоссе оказалось перерезано, и потребовалось строительство путепроводов. По действующим в то время нормативам, путепроводы строились строго под прямым углом к оси железной дороги, и так как Волоколамское шоссе идет не под прямым углом оси железной дороги, в месте пересечения с железными дорогами Волоколамское шоссе имело изломы. Эти изломы наглядно видны на кадрах немецкой аэрофотосъемки 1942 года .

В 1943 году были построены новые путепроводы через железную дорогу, Волоколамское шоссе было спрямлено, и данные изломы был устранены. Старые путепроводы стали использоваться для трамвайного движения, данные путепроводы существуют и поныне.
При строительстве путепровода через линию Рижского направления Московской ж.д. у платформы Покровско-Стрешнево часть старинной ограды усадьбы Покровское-Стрешнево с угловой башней оказались на пути новой трассы и были разобраны, а часть стены переложена по новой трассе. Возможно, что проступающая из откоса правой стороны насыпи Волоколамского шоссе капитальная круглая конструкция — сохранившаяся часть цоколя второй угловой башни усадьбы.

Примечания 

Вылетные магистрали Москвы
Шоссе Москвы, названные в честь городов